Вилијамсон има више значења:
 Округ Вилијамсон (Илиноис)
 Округ Вилијамсон (Тексас)
 Округ Вилијамсон (Тенеси)
 Вилијамсон (Њујорк)
 Вилијамсон (Аризона)
 Вилијамсон (Џорџија)
 Вилијамсон (Ајова)
 Вилијамсон (Западна Вирџинија)